Таба́ско ():
 Табаско — штат в Мексике
 Табаско — бренд острых соусов
 Табаско — название кайенского перца как основного компонента соуса Табаско.
 Табаско — бывшее название реки на юго-востоке Мексики, ныне река Грихальва